Thomas Prior, Engels kunstschilder
Thomas Prior, Iers schrijver